Die Liste der SPD-Parteitage enthält alle Parteitage und Versammlungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sowie ihrer Vorgängerorganisationen seit 1863.

Vereinstage des Verbandes Deutscher Arbeitervereine

Generalversammlungen des ADAV

Kongresse der SDAP

Kongresse der SAP

Reichsparteitage der SPD: 1890 bis 1933

Reichsparteitage der USPD: 1917 bis 1922

Parteitage der DDR-SPD (bis 13. Januar 1990: SDP)

Parteitage der SPD: seit 1946

Weblinks 

 Online-Edition der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung:

Einzelnachweise 

!
SPD
Parteitag
SPD-Parteitage